Iso Saunasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Saunasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Iso Saunasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar